Чемпіонат Угорщини з футболу 1949—1950 — 47-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вперше здобув Будапешт Гонвед.

Учасники

Турнірна таблиця 

1. Після закінчення сезону клуб Дорог Тарна змінив назву на Дорог Баняс.
2. Після закінчення сезону клуб Будапешт Тегерфувар був розпущений.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1949-50
Угорщина
Угорщина
1949 в угорському спорті
1950 в угорському спорті